Ел Чапаро има више значења:

 Ел Чапаро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чапаро (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чапаро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чапаро (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чапаро (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чапаро (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чапаро (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапаро (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику